Les élections municipales dans les Côtes-d'Armor ont eu lieu les  et .

Maires sortants et maires élus

Résultats dans les communes de plus de

Dinan 
 Maire sortant : René Benoit (DL)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Guingamp 
 Maire sortant : Noël Le Graët (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Brieuc 
 Maire sortant : Claude Saunier (PS), ne se représente pas
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2001
 Liste des communes des Côtes-d'Armor
 Liste des anciennes communes des Côtes-d'Armor

Côtes-d'Armor
Municipales, 2001